Гутах:

 Гутах — коммуна в Германии.
 Гутах (приток Кинцига) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, речной индекс 2344.
 Гутах (приток Эльца) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг, речной индекс 23384.